Виа́ни — итальянская ( фамилия. Известные носители:

 Виани, Алекс (1918—1992) — бразильский кинорежиссёр.
 Виани, Джузеппе (1909—1969) — итальянский футболист.
 Виани, Лоренцо (1882—1936) — итальянский художник, писатель, публицист и поэт.